Habib Mullah Mohamed - em árabe, حبيب محمد الملا (Tamale, 10 de dezembro de 1983) - é um futebolista profissional ganês, defensor, milita no Smouha Sporting Club..

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Gana
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Naturais de Tamale